Валуа () :

Топоніми 
 Валуа — географічна область у Франції, в Паризькому регіоні;
 Валуа — невелике графство середньовічної Франції;

Династія 
 Валуа — династія королів Франції, що відбувалася з дому Капетингів.
 Карл Валуа (1270–1325) — граф де Валуа, син короля Франції Філіпа III Сміливого.
 Фелікс де Валуа — святої католицької церкви, один із засновників ордена тринітаріїв, уроджений граф Вермандуа та Валуа.
 Валуа-Анжу — Анжуйська гілку дому Валуа.
 Валуа-Лонгвіль — побічна гілка другого Орлеанського дому, що походить від знаменитого полководця Жана Орлеанського.

Інші носії прізвища 
 
 Фелікс де Валуа (1127—1212) — французький чернець
 Анрі де Валуа (1603—1676), сьєр д'Орсе — французький філолог та історик античності.
 Адрієн Валуа (також Адрієн де Валуа) (1607—1692) — французький історик, брат Анрі.
 Ашіль Валуа (1785—1862) — французький скульптор.
 Ноель Валуа (1855—1915) — французький історик і архівар.
 Гастон Валуа (1888—1943) — учасник Руху Опору.
 Жорж Валуа (Альфред-Жорж Грессан, 1878—1945) — французький політик-синдикаліст.
 Нінетт де Валуа (справжнє ім'я — Ідріс Станнус, 1898—2001) — британська балерина ірландського походження, хореограф.
 Філіп Валуа, (1907-) — квебекський політик.
 Валері Валуа (1969-) — квебекська акриса.
 Жонатан Валуа, (1971-) — квебекський політик.
 Жан-Луї Валуа, (1975-) — французький футболіст.
 Арно Валуа (1984-) — французький актор.